Por Guillermo Edwards puede referirse a:

 Guillermo Edwards Garriga, político chileno (1855-1921).
 Guillermo Edwards Matte, político chileno (1889-1945), hijo del anterior.